Мерла:

 Мерла — небольшая река на западе Харьковской области.
 Мерла — коммуна во Франции.